Кабаковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кабаковский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Кабаковский сельсовет — в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.